De  FA Community Shield 2021 (ook bekend als de McDonald's FA Community Shield om sponsorredenen) was de 99e FA Community Shield, een jaarlijkse Engelse voetbalwedstrijd georganiseerd door de Engelse voetbalbond (The Football Association), en werd gespeeld tussen de winnaars van de Premier League en de FA Cup van vorig seizoen. De wedstrijd werd gespeeld op Wembley Stadium op 7 augustus 2021. 

De wedstrijd ging tussen landskampioen Manchester City en FA Cup-winnaar Leicester City. Leicester won de Engelse Supercup voor de tweede keer in de geschiedenis, vijftig jaar na de eerste. De wedstrijd eindigde in een 1–0 eindstand voor Leicester City door een strafschop van Kelechi Iheanacho in de slotfase van de wedstrijd.

Wedstrijd

Zie ook 
 Premier League 2020/21
 Finale FA Cup 2021
 Finale League Cup 2021

FA Community Shield
Sportevenement in Londen
Supercup voetbal in 2021